César Augusto Valoyes Córdoba (Bahía Solano, 5 de janeiro de 1984) é um futebolista colombiano que atua como atacante. Atualmente está no Independiente Medellín da Colômbia. Já atuou na Copa América 2007.

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Deportivo Independiente Medellín
Futebolistas do Independiente Santa Fe
Futebolistas do Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz
Futebolistas do Wuhan Zall Football Club
Futebolistas do Real Cartagena
Futebolistas do Club Deportivo Atlético Huila
Futebolistas do Club Juan Aurich
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2005
Jogadores da Copa América de 2007